Bezgovica (Osilnica), een plaats in Slovenië die deel uitmaakt van de Sloveense gemeente Osilnica
 Bezgovica (Šmarje pri Jelšah), een plaats in Slovenië die deel uitmaakt van de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah